Adick Koot – allenatore di calcio ed ex calciatore olandese
 Elly Konie Koot – modella olandese
 Simone Koot – pallanuotista olandese